Владимир Михайлович Мацкевич:
* Мацкевич, Владимир Михайлович (1929—1986) — шофёр, Герой Социалистического труда.
 Мацкевич, Владимир Михайлович (род. 1924) — советский футболист, тренер, судья.